Макарій (Малетич), Митрополит Макарій (у світі Микола Іванович Малетич; нар. 1 жовтня 1944, с. Красне, Турківський район, Львівська область) — український церковний діяч.
 Дарко Малетич (босн. Darko Maletić, нар. 20 грудня 1980, Баня-Лука) — боснійський футболіст.
 Івана Малетич (хорв. Ivana Maletić; нар. 12 жовтня 1973(19731012), Шибеник) — хорватський економіст і політичний діяч, депутат Європарламенту.